Limnodynastidae — семейство бесхвостых земноводных. Некоторыми исследователями рассматривается как подсемейство Limnodynastinae семейства австралийских жаб.

Описание 
Размеры от 3,5 до 11,5 см. По своему строению и внешнему виду похожи на австралийских жаб.

Образ жизни 
Обитают в лесистой местности, саваннах, у стоячих водоёмов. Ведут наземный образ жизни, многие представители семейства способны рыть норы. Активные преимущественно в сумерках или ночью. Питаются различными беспозвоночными.

Размножение 
Это яйцекладущие амфибии. Спаривание и размножение происходит в сезон дождей.

Распространение 
Ареал семейства охватывает Австралию, Новую Гвинею, Тасманию и острова Ару.

Классификация 
На февраль 2023 года в семейство включают 7 родов и 44 вида:

  (1 вид)
  (6 видов)
  (11 видов)
  (9 видов)
  (4 вида)
  (7 видов)
  (6 видов)

Фото

Примечания

Литература 
 Lynch, 1969 : Program. Final PhD Examination. Lawrence, Kansas, University of Kansas.
 Lynch, 1971 : Evolutionary relationships, osteology and zoogeography of Leptodactyloid frogs. Miscellaneous Publication, Museum of Natural History, University of Kansas, vol. 53, p. 1-238.
 Cogger, H. G. Reptiles and Amphibians of Australia. 6th edition. Sydney: Reed New Holland, 2001.

 
Семейства земноводных